Le sigle LSU peut faire référence à :
 Université d'État de Louisiane (en anglais : Louisiana State University) ;
 livret scolaire unique, ou parfois, livret scolaire universel, en France.